Webermuseum (Webmuseum) steht für:
 Fischer- und Webermuseum Steinhude, Niedersachsen
 Webermuseum Biberach an der Riß, Baden-Württemberg
 Webermuseum Kloster Zinna, Jüterbog, Brandenburg
 Webmuseum Oederan, Sachsen
Siehe auch: Textilmuseum, Liste von Museen nach Themengebiet

Weber-Museum steht für:
 A.-Paul-Weber-Museum, Ratzeburg, Schleswig-Holstein
 Carl-Maria-von-Weber-Museum, Dresden, Sachsen
 Friedrich-Wilhelm-Weber-Museum, Bad Driburg, Nordrhein-Westfalen
 Heidi-Weber-Museum, Zürich, Schweiz